zastrzyk w medycynie
 funkcja różnowartościowa w matematyce